Granarolo steht für:

 Granarolo (Faenza), Ortschaft der Gemeinde Faenza
 Granarolo dell’Emilia, Gemeinde in der Metropolitanstadt Bologna in der Emilia-Romagna

Siehe auch:
 Zahnradbahn Principe–Granarolo, öffentliches Verkehrsmittel in Genua, Italien